Прва лига Македоније у фудбалу у сезони 2002/03, одржана је једанаести пут у органицацији Фудбалског савеза Македоније.

Систем такмичења је измењен у односу на претходну сезоне. Број клубова је остао 12, али после завршетка дела првенства у којем су клубови играли међусобно 22 кола по двоструком лига-систему а затим су се према пласману после првог дела делили у дрве групе за првака и опстанак. У овој сезони клубови ће играти трокружно.

Из лиге су у сезони 2001/02 испале две екипеМакедонија ЂП из Скопља и Осогово из Кочана. Уместо њих из Друге лиге су ушли: Брегалница из Делчева и Тиквеш из Кавадараца

Титулу првака је бранила екипа Вардара из Скопља.

Првенство је почело 10. августа 2002, а завршило 1. јуна 2003.

Титулу првака за сезону 2002/03 пети пут је освојила екипа Вардара која се пласирала за Прво коло квалификација за Лигу шампиона 2003/04. У квалификацијама УЕФА купа 2003/04. учествовале су екипе Беласице као дугопласирана у првенству и Цементарница 55 као освајач Купа Македоније 2002/03. У Интертото купу 2003 играла је трећепласирна Победа.

Директно у Другу лигу испале су две екипе: Брегалница из Делчева и Тиквеш из Кавадараца

Састав Прве лиге у сезони 2002/03

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони. Резултати трећег круга су у другом реду

Завршна табела

Листа стрелаца

Резултати македонких клубова у европским такмичењима 2003/04.

Види још 
 Прва лига Македоније у фудбалу

Спољашње везе 
 Званични сајт Македонског фудбалског савеза

Прва лига Македоније у фудбалу
Сезона 2002/03. у македонском фудбалу